Medůvka může být
 Medůvka – skalní útvar u Brňova v okrese Vsetín
 Medůvky – místní odrůda hrušně obecné objevená v Bílých Karpatech
 Medůvka (potok) – potok v obci Brňov ústící do Vsetínské Bečvy
Větrný mlýn Medůvka – replika větrného mlýna, který stával u osady Malá Lhota v okrese Vsetín